This Island Earth (roman), een roman geschreven door Raymond F. Jones.
This Island Earth (film), een film gebaseerd op deze roman.